Finalen av världsmästerskapet i fotboll 2002 spelades mellan Tyskland och Brasilien på International Stadium Yokohama i Yokohama, Japan. Det var första mötet i VM mellan de två lagen, och för båda lagen deras nionde vunna medalj och deras sjunde VM-final (om nu avslutningsmatchen i VM 1950 skall räknas som en finalmatch), och för Brasilien och dess lagkapten Cafu deras tredje VM-final i rad, vilket gjorde Brasilien till det blott andra landslaget som nått tre finaler i rad (1994, 1998 och 2002) efter Västtyskland (numera Tyskland) som nådde tre finaler i rad 1982, 1986 och 1990 (Västtyskland vann dock bara en av sina tre finaler jämfört med Brasilien som vann två av sina tre).

Brasilien finalbesegrade Tyskland med 2–0, efter två mål i mitten av andra halvlek av VM-turneringens skyttekung Ronaldo, som tog Brasilien till sin femte VM-titel (värt att notera är att Brasilien inte varit ensamma om att vinna flest VM-titlar om Tyskland vunnit eftersom då både Tyskland och Brasilien skulle ha haft fyra VM-titlar vardera). Brasilien vann dessutom samtliga VM-matcher inom ordinarie speltid, vilket gjorts i endast ett av de världsmästerskap med 32 deltagande landslag (2002). Tyskland vann i sin tur alla sina matcher utom gruppspelsmatchen mot Irland som blev oavgjord efter ett sent irländskt kvitteringsmål, vilket innan finalen var det enda insläppta målet av tyske målvakten Oliver Kahn, som vann Guldhandsken.

Matchdetaljer

Statistik
Matchdata

Se även
Den andra finalen

Källor

Fotnoter

Finalen
Sportevenemang i Yokohama
Relationer mellan Brasilien och Tyskland
WP:Projekt Japan
Yokohama under 2000-talet